Николай Устря́лов:

 Устрялов, Николай Герасимович (1805—1870) — русский историк, археограф, академик Санкт-Петербургской Академии наук.
 Устрялов, Николай Васильевич (1890—1937) — русский философ и публицист, составитель сборника «Смена вех», лидер движения «сменовеховства».